Воропаи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Воропаи — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Украина 
 Воропаи — село в Липоводолинском районе Сумской области.